Цзян () — китайське прізвище.

Відомі носії 
 Цзян Вей — генерал династії Шу
 Цзян Вень — актор, сценарист, режисер
 Цзян Їхуа — голова уряду Республіки Китай
 Цзян Лінь — лучник, олімпійський медаліст
 Цзян Тінфу — дипломат і журналіст
 Цзян Хайці — плавець, олімпійський медаліст
 Цзян Цай-пін — поетеса
 Цзян Цземінь — генеральний секретар Комуністичної партії Китаю
 Цзян Цзін-го — 3-й президент Республіки Китай
 Цзян Цзінь — футболіст
 Цзян Цін — акторка, дружина Мао Цзедуна
 Цзян Шицюань — драматург, поет і педагог
 Цзян Юйюань — гімнастка, олімпійська чемпіонка
 Цзян Янь — поет і письменник